Dungu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dungu, Guangxi, köping,

Kongo-Kinshasa 

 Dungu (territorium), Haut-Uele, 
 Dungu (vattendrag), flod,